Nepolíbená může být:

 Nepolíbená – epizoda ze seriálu Glee americké televizní společnosti Fox Broadcasting Company
 Nepolíbená – americký film režiséra Raji Gosnella v hlavní roli s Drew Barrymoreovou z roku 1999